

Вестмінстер — місто, штат Каліфорнія
 Вестмінстер — місто, штат Колорадо
 Вестмінстер — місто, штат Меріленд
 Вестмінстер — місто, штат Массачусетс
 Вестмінстер — місто, штат Південна Кароліна
 Вестмінстер — місто, штат Вермонт
 Вестмінстер — селище, штат Вермонт
 Вестмінстер — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Вестмінстер — переписна місцевість, штат Огайо
 Вестмінстер — переписна місцевість, штат Техас